Rajk ist der Familienname folgender Personen:

 Endre Rajk (1899–1960), ungarischer Politiker
 László Rajk (1909–1949), ungarischer Politiker
 László Rajk (Architekt) (1949–2019), ungarischer Architekt und Politiker